Виламаколум ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда.  Занимает площадь 6 км². Население — 328 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Vilamacolum
 Información de la Generalitat de Catalunya

Муниципалитеты Жироны